Giorgio V – sovrano della Georgia dal 1299 al 1302 e dal 1314 al 1346
Giorgio V – sovrano del Regno d'Imerezia dal 1696 al 1698
Giorgio V – sovrano di Hannover dal 1851 al 1866
Giorgio V – sovrano del Regno Unito dal 1910 al 1936